Connexochiton är ett släkte av blötdjur. Connexochiton ingår i familjen Ischnochitonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Connexochiton